Голенищев-Кутузов — прізвище, яке носили представники роду Голенищевих-Кутузових.

 Голенищев-Кутузов Дмитро Іванович (1885—1938) — революціонер, більшовик, радянський державний діяч, репресований.
 Голенищев-Кутузов Іван Тимофійович (1839—1909) — російський підприємець та державний діяч, міський голова Харкова у 1893—1900 роках.
 Голенищев-Кутузов Михайло Іларіонович (1745—1813) — російський полководець і дипломат, генерал-фельдмаршал і світлійший князь.
 Голенищев-Кутузов Павло Васильович (1772—1843) — генерал-губернатор Санкт-Петербурга у 1826—1830 роках.
 Голенищев-Кутузов Павло Іванович (1767—1829) — військовий, діяч системи освіти, сенатор, літератор Російської імперії.